Jurado ist der Familienname folgender Personen:
 Carlos Jurado (1927–2019), mexikanischer Künstler
 Damien Jurado, US-amerikanischer Musiker
 Ezequiel Jurado (* 1973), französischer Rugby-Union-Spieler
 José Manuel Jurado (* 1986), spanischer Fußballspieler
 Juan Gómez-Jurado (* 1977), spanischer Autor
 Katy Jurado (1924–2002), mexikanische Schauspielerin
 Megan Jurado (* 1991), philippinische Fußballnationalspielerin
 Rocío Jurado (1946–2006), spanische Sängerin und Schauspielerin
 Sandro Jurado Garcia (* 1992), deutscher Futsal- und Fußballspieler

Jurado ist:
 Juradó (Kolumbien), eine Stadt in Kolumbien im Departamento del Chocó

Siehe auch:
 Jurado Mosquera